Ла Рамадита има више значења:

 Ла Рамадита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рамадита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рамадита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику